Rönngrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönngrundet, Korpo, Åboland, 
 Rönngrundet (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Rönngrundet (vid Vänoxa, Kimitoön), Åboland, 
 Rönngrundet (vid Padva, Raseborg), Nyland, 
 Rönngrundet (vid Malarby, Raseborg), Nyland, 
 Rönngrundet (vid Vättlax, Raseborg), Nyland, 
 Rönngrundet (vid Hermansö, Raseborg), Nyland, 
 Rönngrundet (i Landbofjärden, Raseborg), Nyland, 
 Rönngrundet (söder om Strömsö, Raseborg), Nyland, 
 Rönngrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Rönngrund
Rönngrunden

Robotskapade Finlandförgreningar